Bašabulići su naseljeno mjesto u općini Novo Goražde, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Vanjske poveznice 

Naselja u Republici Srpskoj
Novo Goražde